Attilio De Filippi – allenatore di pallacanestro 
Bruno De Filippi – musicista e compositore
Filippo De Filippi (1814-1867) – zoologo, medico e viaggiatore
Filippo De Filippi (1869-1938) – medico e viaggiatore 
Giuseppe De Filippi – giornalista e conduttore televisivo
Maria De Filippi – conduttrice e attrice televisiva

Pagine correlate
De Filippis
De Filippo
Di Filippo